Plusieurs lieux remarquables sont appelés vallée des Saints :
 la vallée des Saints en Bretagne, un projet associatif de statuaire monumentale en cours de réalisation dans la commune de Carnoët (Côtes-d'Armor, France) ;
 la vallée des Saints en Auvergne, un espace naturel sensible de  situé sur la commune de Boudes (Puy-de-Dôme, France), réputé pour ses nombreuses cheminées de fées.

Notes et références